Az 1973-as európai Formula–2-es bajnokság volt a Formula–2 hetedik szezonja.

Versenyek

Megjegyzés:

Az 1., 2., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 15. és a 17. versenyen két futamot rendeztek.

A 3., 5., 9. és a 12. verseny kieséses rendszerben zajlott.

A 3., 4., 5. és 15. versenyt F1-es pilóta nyerte, az ő nevük félkövérrel szerepel.

A 9. versenyen Gerry Birrell halálos baleset szenvedett a gyakorláson.

Végeredmény

Formula–2-es szezonok
F